Charles Janssens (revueartiest), een Belgisch acteur en revueartiest (1906-1986)
Charles Janssens (Nederlands burgemeester), Nederlands burgemeester (1895-1967)
Charel Janssens (acteur Lili en Marleen), een Belgisch acteur die vooral bekend is uit de serie Lili en Marleen
Charles Janssens (1822-1887), een Belgisch liberaal politicus en burgemeester van Oostende
Charles Jacques Janssens, een Belgisch liberaal politicus en burgemeester van Elsene (1898-1982)
Charles Janssens (1947), een Belgisch socialistisch politicus en burgemeester van Soumagne